Командный чемпионат мира по международным шашкам 2016 года в блице прошёл 30 апреля в Измире, Турция в рамках мужского турнира. Приняло участие 9 команд.

Команды распределялись по наименьшей сумме мест, набранные её участниками. Учитывались три лучших результата.

Итоги 
1. Россия (Амриллаев, Гетманский, Трофимов, запасные — Шайбаков, Шварцман)- 12

2. Сенегал (Самб, Ба, Ге) — 24

3. Украина (Иванов, Шкатула, Аникеев) — 29

4. Италия (Мианезе, Данезе, Боргетти) — 54

5. Нидерланды (Ван дер Брук, ван Амеронген) — 57

6. Турция (Экси, Аккахве, Барут) — 63

7. Беларусь (Булатов) — 65

8.Латвия (Валнерис) — 66

9. Камерун (Мбонго) — 67

События 30 апреля
Спорт в Турции в 2016 году
2016 год в шашках
Апрель 2016 года
Международные спортивные соревнования в Измире
Международные соревнования по шашкам в Турции
Чемпионаты мира в Турции
Чемпионаты мира в 2016 году